|-
| 13501 - || 1987 VR || 15 noiembrie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 13502 || 1987 WD || 17 noiembrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 13503 ||  || 6 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13504 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 13505 ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13506 ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13507 ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13508 || 1989 DC || 27 februarie 1989 ||  || 
|-
| 13509 - ||  || 4 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13510 - || 1989 OL || 29 iulie 1989 ||  || , 
|-
| 13511 - ||  || 5 septembrie 1989 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| 13512 ||  || 8 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 13513 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13514 || 1990 MR || 18 iunie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13515 ||  || 19 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13516 ||  || 20 octombrie 1990 ||  || 
|-
| 13517 ||  || 20 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13518 ||  || 12 noiembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 13519 ||  || 15 noiembrie 1990 ||  || 
|-
| 13520 Félicienrops ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13521 - || 1991 BK || 19 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 13522 || 1991 FG || 18 martie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13523 - ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13524 || 1991 OO || 18 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13525 - ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13526 - ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13527 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13528 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13529 - ||  || 1 septembrie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 13530 Ninnemann ||  || 9 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 13531 Weizsäcker ||  || 13 septembrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 13532 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13533 Junili ||  || 4 septembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13534 - ||  || 4 septembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13535 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13536 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13537 || 1991 SG || 29 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13538 || 1991 ST || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13539 || 1991 TY || 2 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13540 Kazukitakahashi ||  || 29 octombrie 1991 ||  || , 
|-
| 13541 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 13542 - ||  || 10 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 13543 Butler ||  || 2 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13544 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 13545 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 13546 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 13547 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 13548 ||  || 8 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 13549 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 13550 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 13551 Gadsden ||  || 26 martie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13552 - || 1992 GA || 4 aprilie 1992 ||  || , 
|-
| 13553 - || 1992 JE || 2 mai 1992 ||  || T. Seki
|-
| 13554 Decleir ||  || 8 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne, G. L. Vieira
|-
| 13555 ||  || 2 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13556 ||  || 21 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 13557 Lievetruwant ||  || 24 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne, Á. López G.
|-
| 13558 ||  || 5 august 1992 || La Silla || H. Debehogne, Á. López G.
|-
| 13559 Werth ||  || 4 septembrie 1992 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 13560 La Pérouse ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13561 Kudogou ||  || 23 septembrie 1992 ||  || , 
|-
| 13562 Bobeggleton ||  || 28 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13563 - || 1992 UW || 21 octombrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 13564 Kodomomiraikan ||  || 19 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 13565 Yotakanashi ||  || 28 octombrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13566 ||  || 19 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 13567 Urabe ||  || 16 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 13568 - ||  || 21 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 13569 Oshu || 1993 EJ || 4 martie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 13570 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 13571 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13572 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13573 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13574 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13575 - || 1993 GN || 14 aprilie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 13576 Gotoyoshi || 1993 HW || 16 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 13577 Ukawa ||  || 16 aprilie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13578 || 1993 MK || 17 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13579 Allodd ||  || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13580 de Saussure ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13581 - ||  || 19 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13582 Tominari ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 13583 Bosret ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13584 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13585 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13586 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13587 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13588 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13589 - || 1993 XM || 8 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13590 - ||  || 14 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13591 - ||  || 16 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13592 - || 1994 JU || 8 mai 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13593 - ||  || 4 iulie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13594 - ||  || 9 august 1994 || Palomar || 
|-
| 13595 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13596 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13597 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13598 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13599 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13600 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-